Dit is een lijst van hofjes in Nederland. Een hofje is veelal een binnenplaats of binnentuin met daar omheen gelegen een aantal meest kleine woningen. Oorspronkelijk waren de oudste hofjes bedoeld voor zieken, ouderen of pelgrims. Soms waren het hofjes voor begijnen. De latere hofjes waren enkel nog voor bejaarden en weduwen. De lijst vermeldt alleen hofjes die fysiek nog bestaan.

Zie ook 
 Hofjes in Haarlem
 Hofjes in Leiden en Lijst van hofjes in Leiden
 Lijst van gasthuizen in Groningen
 Lijst van hofjes in Den Haag
 Lijst van hofjes in Hoorn
 Godskameren en hofjes in Utrecht

Hofjes in Nederland, Lijst van